

Населені пункти та їхні частини

 Боровниця — село в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Борівниця (Боровниця) — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Боровниця — частина села Хахальнія в гміні Здуни Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Примітки